Idade Moderna

Produções de arte
Tempos Modernos - filme de Charles Chaplin
Tempos Modernos (álbum) - álbum de Lulu Santos
Tempos Modernos (canção) - música composta por Lulu Santos
Tempos Modernos (telenovela) - telenovela brasileira de Bosco Brasil

Desambiguação